Ћатићи могу бити:

 Ћатићи (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ћатићи (Бановићи), насељено мјесто у општини Бановићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ